De Finse voetbalclub HJK Helsinki speelt sinds 1965 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt HJK Helsinki

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-

|1965/66
|Europacup I
|Q
|
|Manchester United FC
|2-9||2-3 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1967/68
|Europacup II
|1R
|
|Wisła Kraków
|1-8||1-4 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1972/73
|UEFA Cup
|1R
|
|Hvidovre IF 
|HJK trok zich terug|| ||
| rowspan="1"|0.0
|-
|1974/75
|Europacup I
|1R 
|
|Valletta FC
|4-2||0-1 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1/8F
|
|Åtvidabergs FF
|0-4||0-3 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1975/76
|UEFA Cup
|1R
|
|Hertha BSC
|2-6||1-4 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1979/80
|Europacup I
|1R
|
|AFC Ajax
|2-16||1-8 (T)|| 1-8 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1982/83
|Europacup I
|1R
|
|Omonia Nicosia
|3-2||0-2 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Liverpool FC
|1-6||1-0 (T)|| 0-5 (U)
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|Spartak Moskou
|0-7||0-2 (U)|| 0-5 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1984/85
|UEFA Cup
|1R
|
|Dinamo Minsk
|0-10||0-4 (U)|| 0-6 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1985/86
|Europacup II
|1R
|
|KS Flamurtari Vlorë
|5-3||3-2 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8F
|
|Dynamo Dresden
|3-7||1-0 (T)|| 2-7 (U)
|-
|1986/87
|Europacup I
|1R
|
|APOEL Nicosia
|3-3 u||0-1 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1988/89
|Europacup I
|1R
|
|FC Porto
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1989/90
|Europacup I
|1R
|
|AC Milan
|0-5||0-4 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1991/92
|Europacup I
|1R
|
|FC Dynamo Kiev
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1993/94
|Champions League
|Q
|
|FC Norma Tallinn
|2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|RSC Anderlecht
|0-6||0-3 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1994/95
|Europacup II
|Q
|
|B71 Sandur
|7-0||5-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1R
|
|Beşiktaş JK
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1995
|Intertoto Cup
|Groep 5
|
|Girondins de Bordeaux
|1-1||1-1 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 5
|
|Odense BK
|1-2||1-2 (U)||
|-
|
|
|Groep 5
|
|IFK Norrköping
|1-1||1-1 (U)||
|-
|
|
|Groep 5 (3e)
|
|Bohemians Dublin
|3-2||3-2 (T)||
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1Q
|
|Pjoenik Jerevan
|6-5||1-3 (U)|| 5-2 nv (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Tsjornomorets Odessa
|2-4||2-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1997/98
|Europacup II
|Q
|
|Rode Ster Belgrado
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1998/99
|Champions League
|1Q
|
|FC Jerevan
|5-0||2-0 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="5"|8.5
|-
|
|
|2Q
|
|FC Metz
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep F
|
|PSV
|2-5||1-2 (U)|| 1-3 (T)
|-
|
|
|Groep F
|
|1. FC Kaiserslautern
|2-5||0-0 (T)|| 2-5 (U)
|-
|
|
|Groep F (4e)
|
|SL Benfica
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|Sjirak Gjoemri
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|1.0
|-
|
|
|1R
|
|Olympique Lyonnais
|1-6||0-1 (T)|| 1-5 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|CS Grevenmacher
|4-3||4-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Celtic FC
|2-3||0-2 (U)|| 2-1 nv (T)
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|Q
|
|FK Ventspils
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|AC Parma
|0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|FC Homel
|0-5||0-1 (U)|| 0-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2003/04
|Champions League
|1Q
|
|Glentoran FC
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|MTK Hungária
|2-3||1-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|2004/05
|Champions League
|1Q
|
|Linfield FC
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|Maccabi Tel Aviv FC
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1Q
|
|Drogheda United FC
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 nv (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1Q
|
|Etzella Ettelbruck
|3-0||2-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Aalborg BK
|2-4||2-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2009/10
|Europa League
|2Q
|
|Vėtra Vilnius
|2-3||1-0 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2010/11
|Champions League
|2Q
|
|FK Ekranas Panevėžys
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 nv (T)
| rowspan="3"|1.0
|-
|
|
|3Q
|
|FK Partizan
|1-5||0-3 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2010/11
|Europa League
|PO
|
|Beşiktaş JK
|0-6||0-2 (U)|| 0-4 (T)
|-
|2011/12
|Champions League
|2Q
|
|Bangor City FC
|13-0||3-0 (U)|| 10-0 (T)
|rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|3Q
|
|GNK Dinamo Zagreb
|1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2011/12
|Europa League
|PO
|
|FC Schalke 04
|3-6||2-0 (T)|| 1-6 (U)
|-
|2012/13 || Champions League || 2Q ||  || KR Reykjavík || 9-1||7-0 (T)|| 2-1 (U) ||rowspan="3"|2.5
|-
| || || 3Q ||  || Celtic FC || 1-4||1-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
| 2012/13 || Europa League || PO ||  || Athletic Bilbao || 3-9||0-6 (U)|| 3-3 (T)
|-
|2013/14 || Champions League
| 2Q ||  || JK Nõmme Kalju || 1-2||0-0 (T)|| 1-2 (U) || rowspan="1"|0.5
|-
|2014/15 || Champions League
| 2Q ||  || FK Rabotnički Skopje || 2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T) || rowspan="6"|7.5
|-
| || || 3Q ||  || APOEL Nicosia || 2-4||2-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2014/15
|Europa League
|PO
|
|Rapid Wien
|5-4||2–1 (T)|| 3–3 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|FC Kopenhagen
|2-3||0–2 (U)|| 2–1 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|Club Brugge
| 1-5||0–3 (T)|| 1–2 (U)
|-
|
|
|Groep B (3e)
|
|Torino FC
| 2-3||0–2 (U)|| 2–1 (T)
|-
|2015/16
|Champions League
|2Q
|
|FK Ventspils
| 4-1||3-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|3Q
|
|Astana FK
|3-4||0-0 (T)|| 3-4 (U)
|-
|2015/16
|Europa League
|PO
|
|FK Krasnodar
|1-5||1-5 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2016/17
|Europa League
|1Q
|
|Atlantas Klaipėda
|3-1||2–0 (U)|| 1–1 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|2Q
|
|Beroe Stara Zagora
|2-1||1–1 (U)|| 1–0 (T)
|-
|
|
|3Q
|
|IFK Göteborg
|2-3||2–1 (U)|| 0–2 (T)
|-
|2017/18
|Europa League
|1Q
|
|Connah's Quay Nomads
|3-1||0–1 (U)|| 3–0 (T)
| rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|2Q
|
|FK Shkendija 79 Tetovo
|2-4||1–3 (U)|| 1–1 (T)
|-
|2018/19
|Champions League
|1Q ||  ||Víkingur Gøta ||5-2||2-1 (U)|| 3-1 (T) || rowspan="3"|2.5
|-
| || || 2Q  || || FK BATE Borisov || 1-2||0-0 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2018/19
|Europa League 
| 3Q ||  ||Olimpija Ljubljana ||1-7||0-3 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2019/20 ||Champions League|| 1Q ||  || HB Tórshavn || 5-2||3-0 (T)|| 2-2 (U) || rowspan="3"|3.5
|-
| || || 2Q ||  || Rode Ster Belgrado || 2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2019/20||Europa League || 3Q ||  || Riga FC || 3-3 u||1-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2021/22 ||Champions League|| 1Q ||  || FK Budućnost Podgorica || 7-1|| 3-1 (T) || 4-0 (U) || rowspan="7"|8.0
|-
| || || 2Q ||  || Malmö FF || 3-4|| 1-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
| 2021/22 || Europa League || 3Q ||  ||Neftçi Bakoe || 5-2 || 2-2 (U) || 3-0 (T)
|-
| || || PO ||  || Fenerbahçe SK || 2-6 || 0-1 (U) || 2-5 (T)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || Groep A||  || LASK || 0-5 || 0-2 (T) || 0-3 (U)
|-
|  ||  || Groep A||  || Maccabi Tel Aviv FC || 0-8 || 0-5 (T)|| 0-3 (U)
|-
|  ||  || Groep A (3e) ||  || FA Alasjkert || 5-2 || 4-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
| 2022/23 || Champions League || 1Q ||  || FK RFS || 2-2 (5-4 n.s.) || 1-0 (T) || 1-2 nv (U) || rowspan="7"|5.5
|-
|  ||  || 2Q ||  || FC Viktoria Pilsen || 1–7 || 1-2 (T) || 0-5 (U)
|-
| 2022/23 || Europa League || 3Q ||  || NK Maribor || 3-0  || 2-0 (U) || 1-0 (T)
|-
|  ||  || PO ||  || Silkeborg IF || 2-1 || 1-0 (T) || 1-1 (U) 
|-
|  ||  || Groep C||  || AS Roma || 1-5 || 0-3 (U) || 1-2 (T)  
|-
|  ||  || Groep C||  || PFK Loedogorets || 1-3 || 1-1 (T) || 0-2 (U)
|-
|  ||  || Groep C (4e) ||  || Real Betis || 0-5 || 0-2 (T) || 0-3 (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 95.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Finland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Statistieken

Europa Cup I (seizoen 1965/66)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van speler-coach Aulis Rytkönen vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup I in het seizoen 1965/66. In de eerste kwalificatieronde verloor de Finse club van Manchester United (Engeland).

Europa Cup II (seizoen 1967/68)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Aulis Rytkönen vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup II in het seizoen 1967/68. In de eerste kwalificatieronde verloor de Finse club van Wisła Kraków (Polen).

Europa Cup I (seizoen 1974/75)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Raimo Kauppinen vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup I in het seizoen 1974/75.

UEFA Cup (seizoen 1975/76)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Raimo Kauppinen vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 1975/76.

Europa Cup I (seizoen 1979/80)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Raimo Kauppinen vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup I in het seizoen 1979/80. De Finse club verloor tweemaal met ruime cijfers van AFC Ajax: 1-8 en 8-1.

Europa Cup I (seizoen 1982/83)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Raimo Kauppinen vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup I in het seizoen 1982/83. De Finse club verloor in de achtste finales van Liverpool.

UEFA Cup (seizoen 1983/84)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 1983/84. De Finse club verloor in de eerste ronde van Spartak Moskou.

UEFA Cup (seizoen 1984/85)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 1984/85. De Finse club verloor in de eerste ronde van Dinamo Minsk.

Europa Cup II (seizoen 1985/86)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup II in het seizoen 1985/86.

Europa Cup I (seizoen 1986/87)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup II in het seizoen 1986/87.

Europa Cup I (seizoen 1988/89)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup II in het seizoen 1988/89. De Finse club werd in de eerste ronde uitgeschakeld door FC Porto.

Europa Cup I (seizoen 1989/90)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki vertegenwoordigden in de strijd om de Europa Cup II in het seizoen 1989/90. De Finse club werd in de eerste ronde uitgeschakeld door AC Milan.

UEFA Champions League (seizoen 2015/16)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Mika Lehkosuo vertegenwoordigden in de UEFA Champions League in het seizoen 2015/16. In de derde kwalificatieronde verloor de Finse club van Astana FK (Kazachstan), waardoor HJK werd doorverwezen naar de UEFA Europa League 2015/16.

UEFA Europa League (seizoen 2015/16)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Mika Lehkosuo vertegenwoordigden in de UEFA Europa League in het seizoen 2015/16. In de vierde en laatste kwalificatieronde verloor de Finse club van FK Krasnodar (Rusland).

UEFA Europa League (seizoen 2016/17)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Mika Lehkosuo vertegenwoordigden in de UEFA Europa League in het seizoen 2016/17. In de derde kwalificatieronde verloor de Finse club van IFK Göteborg (Zweden).

UEFA Europa League (seizoen 2017/18)

Bijgaand een overzicht van de spelers die HJK Helsinki onder leiding van trainer-coach Mika Lehkosuo vertegenwoordigden in de UEFA Europa League in het seizoen 2017/18. In de eerste kwalificatieronde won de Finse club van het Welshe Connah's Quay Nomads, waarna FK Shkendija (Macedonië) te sterk bleek voor de ploeg.

HJK Helsinki
HJK Helsinki